Fernando Cabrera puede referirse a:

 Fernando Cabrera (1866-1937), pintor y escultor español;
 Fernando Cabrera (1969-), actor de voz español;
 Fernando Cabrera (1964-), escritor dominicano;
 Fernando Cabrera (1956-), músico uruguayo;
 Fernando Cabrera (1955-), político argentino;